Le sigle HAPS - de l'anglais High-altitude platform station - peut désigner :
 une plateforme à haute altitude, ou pseudo-satellite de haute altitude.
 un format pour les fichiers haptiques

Homonyme 
 Haps, un village néerlandais.

Homonymie